Rashomon eller Rashōmon kan syfta på:

 Rashomon – en antik portal i Kyoto
 Rashōmon (novell) – en novell skriven 1915 av Akutagawa Ryunosuke 
 Demonernas port – en film regisserad 1950 av Akira Kurosawa, baserad på novellen